Comtat de Bjelovar-Bilogora (del seu nom en croat Bjelovarsko-Bilogorska Županija), comtat del centre de Croàcia
 Zona d'ocupació britànica (del seu nom en alemany Britische Besatzungszone), zona d'ocupació d'Alemanya depenent del Regne Unit en acabada la Segona Guerra Mundial